Усть-Кан — название населённых пунктов:

Россия 
 Усть-Кан — село в Усть-Канском районе Республики Алтай.
 Усть-Кан — село в Сухобузимском районе Красноярского края.